TVN CNBC est une chaîne de télévision d’information internationale polonaise lancée le .

Elle a laissé la place le  à une nouvelle chaine TVN24 Biznes i Świat.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de chaînes de télévision par langue
 Liste des chaînes de télévision d'information en continu

Lien externe 
 Site officiel de TVN CNBC (fermé)

Chaîne de télévision en Pologne
Chaîne de télévision d'information financière
Chaîne ou station de télévision fondée en 2007
Chaîne ou station de télévision disparue en 2013